Příjmení Zelenay má více nositelů:

 Gabo Zelenay (1922–2003) – slovenský rozhlasový reportér
 Igor Zelenay (* 1982) – slovenský tenista
 Roman Zelenay – více nositelů téhož jména a příjmení

Externí odkazy